Tschetschenienkrieg steht für:

 allgemein die Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeit seit 1991, siehe Russisch-Tschetschenischer Konflikt #Tschetschenienkriege
 Erster Tschetschenienkrieg (1994 bis 1996)
 Zweiter Tschetschenienkrieg (1999 bis 2009)